

Codici 
 PNY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pondicherry (India)

Informatica
 PNY Technologies – azienda produttrice di memorie di massa.